Ligusticum delavayanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Moritz Schumann. Ligusticum delavayanum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
delavayanum